Stoiber ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Stoiber (* 1941), Jurist und Politiker, 1993–2007 bayerischer Ministerpräsident und CSU-Ehrenvorsitzender
 Ernst Stoiber (Komponist) (1833–1889), österreichischer Komponist
 Ernst Stoiber (1922–1943), österreichischer Widerstandskämpfer
 Franz Josef Stoiber (* 1959), deutscher Organist
 Hans Helmut Stoiber (1918–2015), österreichischer Jurist und Lyriker
 Karin Stoiber (* 1943), deutsche Bankkauffrau, Ehefrau von Edmund Stoiber
 Karl Stoiber (1907–1994), österreichischer Fußball-Nationalspieler
 Lisa Marie Stoiber, europäische Film- und Theaterschauspielerin deutsch-bulgarischer Herkunft
 Michael Stoiber (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler
 Ranah Akua Stoiber (* 2005), britische Tennisspielerin
 Rudolf Stoiber (1925–2013), österreichischer Schauspieler, Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Stoiber Buam, bayerische Musikerfamilie
 Steuber